Die Liste der Zündapp-Motorräder ist eine Sammlung der von Zündapp gefertigten Motorräder von 1917 bis zur Insolvenz 1984 in Nürnberg und München.

Motorräder

Viertakt-Motorräder

Zweitakt-Motorräder

Motorroller

Leichtkrafträder (50-80 cm³)

Kleinkrafträder (bis 50 cm³)

Einzelnachweise 

Zündapp
Zündapp